Südkoreanisch bezieht sich:
 Südkorea, Staat in Ostasien
 die südkoreanische Staatsangehörigkeit, siehe Koreanische Staatsangehörigkeit #Im Süden
 die Standardsprache in Südkorea, siehe Koreanische Sprache #Dialekte und Soziolekte
 die Standardschrift in Südkorea, siehe Koreanisches Alphabet #Namen

Siehe auch:
 Nordkoreanisch
 Koreaner, Koreanische Kultur